Eri pode referir-se a:

 Eri, um personagem bíblico, filho de Gade
 Eridanus, abreviatura astronômica padrão
 Ériu, na mitologia irlandesa, uma das deusas padroeiras da Irlanda